Палла́са:

 Вулкан Палласа — действующий вулкан на острове Кетой, Курильские острова.
 Гора Палласа — гора на Главном Уральском Хребте (Свердловская область).
 Гора Палласа — гора на Яблоновом хребте (Забайкальский край).

См. также 
 Паллас